Nick Stokes (ur. 18 sierpnia 1971 w Dallas) – postać z serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas grana przez George’a Eadsa.

Pochodzący z Teksasu  były baseballista. Ukończył studia na wydziale prawa Texas A&M University, obecnie jest specjalistą od rozpoznawania włosów i włókien.

Stokes Nick